Oroszország
Troickoje – település az Altaji határterületen
Troickoje – település Burjátföldön
Troickoje – település a Habarovszki határterületen
Troickoje – település Kalmükföldön
Troickoje – település a Kemerovói területen
Troickoje – település a Lipecki területen
Troickoje – település az Omszki területen
Troickoje – település a Szahalini területen
Troickoje – település a Tengermelléki határterületen